

Architettura 
 Torre di Prosecco, nell'omonimo quartiere di Trieste

Enologia
 Prosecco, vino DOC prodotto in Friuli-Venezia Giulia e Veneto
 Prosecco, vitigno dal quale si ricava l'omonimo vino, dal 2009 chiamato Glera
Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, vino DOCG chiamato anche Conegliano Valdobbiadene DOCG, prodotto tra Conegliano e Valdobbiadene nella sola parte collinare della provincia di Treviso, del quale si distinguono le tipologie:
Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene (tranquillo) meglio denominato come Conegliano Valdobbiadene DOCG
Prosecco Conegliano-Valdobbiadene frizzante meglio denominato come Conegliano Valdobbiadene Frizzante DOCG
Prosecco di Conegliano_Valdobbiadene Spumante meglio denominato solamente come Conegliano Valdobbiadene Spumante DOCG
Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene Superiore di Cartizze dal 2009 solamente denominato come Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG
 Montello e Colli Asolani prosecco (tranquillo) DOCG
 Asolo-Prosecco Spumante Superiore DOCG
 Prosecco di Treviso DOC

Geografia
 Prosecco, quartiere di Trieste a ridosso del comune di Sgonico